Folgosa pode ser:

 Folgosa - freguesia no concelho de Armamar, Portugal.
 Folgosa - freguesia no concelho da Maia, Portugal.

Desambiguação